Inazuma Eleven (manga)
Inazuma Eleven (videójáték)